За́городный проезд — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Загородный проезд — улица во Владимире.
 В городе Калуге:
 1-й Загородный проезд.
 2-й Загородный проезд.
 В Москве:
 3-й Загородный проезд.
 4-й Загородный проезд.
 5-й Загородный проезд.
 6-й Загородный проезд.
 Загородный проезд — улица в Твери.

Украина 
 Загородный проезд — улица в Луганске.

См. также 
 Загородный проспект
 Загородная улица
 Загородное шоссе